Csehország
 Kyjov, város a Hodoníni járásban
 Kyjov, község  a Havlíčkův Brod-i járásban
 Kyjov, község a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Szlovákia
 Kijó (szlovákul: Kyjov), település az Ólublói járásban